Holocaust.
 Sjoa (rivier), een rivier in Noorwegen.